Pierantoni ist der Familienname folgender Personen:

 Augusto Pierantoni (1840–1911), italienischer Jurist und Politiker
 Grazia Pierantoni-Mancini (1842/1843–1915), italienische Schriftstellerin
 Ruggero Pierantoni (* 1934), italienischer Psychologe und Biophysiker
 Umberto Pierantoni (1876–1959), italienischer Zoologe